Itimad ud-Daulah kan verwijzen naar 
 Mirza Ghiyath Beg, een vizier in het Mogolrijk met de eretitel Itimad ud-Daulah ('Pilaar van de Staat')
 Tombe van Itimad ud-Daulah, het mausoleum van Ghiyath Beg in Agra